Protathlima A’ Kategorias 2021/2022 (ze względów sponsorskich zwana jako Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA) – 84. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Wzięło w niej udział 12 drużyn, które od 20 sierpnia 2021 do 22 maja 2022 rozegrały 32 kolejki meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Omonia Nikozja.
Mistrzostwo po raz czwarty w historii zdobyła drużyna Apollon Limassol.

Drużyny

Format rozgrywek 
Rozgrywki składały się z dwóch faz. W pierwszej drużyny grały ze sobą dwukrotnie, raz u siebie i raz na wyjeździe. W drugiej fazie drużyny zostały podzielona na dwie grupy.
Sześć najlepszych zagrało o tytuł oraz miejsca startowe w międzynarodowych rozgrywkach, zaś pozostałe o pozostanie w lidze. Zespoły rozegrały ze sobą mecz i rewanż. Punkty zdobyte w fazie zasadniczej zostały zachowane.

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 na Cyprze
2022 na Cyprze